Al Hasan Al-Yami (Khafji, 21 de agosto de 1972) é um ex-futebolista profissional saudita, que atuava como atacante, atualmente é treinador do Najran SC.

Carreira 
Al-Yami fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Ittihad FC
Futebolistas do Najran Sport Club
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002